Xenops genibarbis är en fågelart i familjen ugnfåglar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln delas in i tio underarter med följande utbredning:
 X. g. mexicanus  – södra Mexiko (från Veracruz och norra Oaxaca) söderut till Honduras
 X. g. ridgwayi – Nicaragua söderut till centrala Panama
 X. g. littoralis – östra Panama (Darién) och norra Colombia (österut till Cauca- och Magdalenadalarna) till västra Ecuador och nordvästligaste Peru (Tumbes)
 X. g. olivaceus – Sierra de Perijá i nordöstra Colombia och nordvästra Venezuela
 X. g. neglectus – nordöstra Colombia (söderut till Cundinamarca) och nordvästra Venezuela (österut till Miranda)
 X. g. remoratus – östra Colombia (österut från Meta och Caquetá), sydvästra Venezuela (sydvästra Amazonas) och nordvästra Brasilien (nordvästra Amazonas österut till Río Negro)(
 X. g. ruficaudus – östra Colombia (Vichada), södra och östra Venezuela (Amazonas och Bolívar österut till Pariahalvön), Guyanaregionen samt norra Brasilien öster om Río Negro
 X. g. obsoletus – östra Ecuador, östra Peru, västra Brasilien (söder om Amazonfloden, österut till Río Madeira) samt norra Bolivia (söderut till norra Santa Cruz)
 X. g. genibarbis – centrala Brasilien (Río Madeira österut till Piauí, söderut till södra Mato Grosso och norra Goiás)
 X. g. alagoanus – nordöstra Brasilien från Paraíba söderut till Alagoas

Den betraktas oftast som underart till grå uppnäbb (Xenops minutus) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Ugnfåglar
Xenops
Fåglar i neotropiska regionen